Rio Moju kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Rio Moju (vattendrag i Brasilien, lat -1,67, long -48,44), Pará, 
 Rio Moju (vattendrag i Brasilien, lat -1,33, long -51,67), Pará, 
 Rio Moju (vattendrag i Brasilien, lat -4,33, long -49,09), Pará, 

Robotskapade Brasilienförgreningar